Старое — название населённых пунктов:

Россия

Украина

Другие географические объекты 
 Старое — озеро в Чечерском районе Гомельской области Белоруссии.
 Старое — озеро в Крупском районе Минской области Белоруссии.

См. также 
 Старый
 Старая